Aktaş steht für:
 Aktaş (Name), türkischer Vor- und Familienname, mit Namensträgern

Aktaş (türk.: weißer Stein) ist der Name zahlreicher Orte in der Türkei:

 Aktaş (Niğde), Gemeinde im zentralen Landkreis der Provinz Niğde

Dörfer:
 Aktaş (Adaklı), Dorf im Landkreis Adaklı der Provinz Bingöl
 Aktaş (Akçakoca), Dorf im Landkreis Akçakoca der Provinz Düzce
 Aktaş (Amasya), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Amasya
 Aktaş (Araç), Dorf im Landkreis Araç der Provinz Kastamonu
 Aktaş (Arapgir), Dorf im Landkreis Arapgir der Provinz Malatya
 Aktaş (Artova), Dorf im Landkreis Artova der Provinz Tokat
 Aktaş (Buldan), Dorf im Landkreis Buldan der Provinz Denizli
 Aktaş (Büyükorhan), Dorf im Landkreis Büyükorhan der Provinz Bursa
 Aktaş (Çivril), Dorf im Landkreis Çivril der Provinz Denizli
 Aktaş (Çüngüş), Dorf im Landkreis Çüngüş der Provinz Diyarbakır
 Aktaş (Gerede), Dorf im Landkreis Gerede der Provinz Bolu
 Aktaş (Gölpazarı), Dorf im Landkreis Gölpazarı der Provinz Bilecik
 Aktaş (Hafik), Dorf im Landkreis Hafik der Provinz Sivas
 Aktaş (Ilgaz), Dorf im Landkreis Ilgaz der Provinz Çankırı
 Aktaş (İnebolu), Dorf im Landkreis İnebolu der Provinz Kastamonu
 Aktaş (İspir), Dorf im Landkreis İspir der Provinz Erzurum
 Aktaş (Kahta), Dorf im Landkreis Kahta der Provinz Adıyaman
 Aktaş (Karakoyunlu), Dorf im Landkreis Karakoyunlu der Provinz Iğdır
 Aktaş (Kemah), Dorf im Landkreis Kemah der Provinz Erzincan
 Aktaş (Kocaali), Dorf im Landkreis Kocaali der Provinz Sakarya
 Aktaş (Kula), Dorf im Landkreis Kula der Provinz Manisa
 Aktaş (Kumlu), Dorf im Landkreis Kumlu der Provinz Hatay
 Aktaş (Kürtün), Dorf im Landkreis Kürtün der Provinz Gümüşhane
 Aktaş (Ladik), Dorf im Landkreis Ladik der Provinz Samsun
 Aktaş (Ovacık), Dorf im Landkreis Ovacık der Provinz Tunceli
 Aktaş (Pazar), Dorf im Landkreis Pazar der Provinz Rize
 Aktaş (Rize), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Rize
 Aktaş (Siirt), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Siirt
 Aktaş (Sındırgı), Dorf im Landkreis Sındırgı der Provinz Balıkesir
 Aktaş (Sivrihisar), Dorf im Landkreis Sivrihisar der Provinz Eskişehir
 Aktaş (Şanlıurfa), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Şanlıurfa
 Aktaş (Şenkaya), Dorf im Landkreis Şenkaya der Provinz Erzurum
 Aktaş (Şereflikoçhisar), Dorf im Landkreis Şereflikoçhisar der Provinz Ankara
 Aktaş (Tercan), Dorf im Landkreis Tercan der Provinz Erzincan
 Aktaş (Tortum), Dorf im Landkreis Tortum der Provinz Erzurum
 Aktaş (Ulus), Dorf im Landkreis Ulus der Provinz Bartın
 Aktaş (Uşak), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Uşak
 Aktaş (Van), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Van
 Aktaş (Yozgat), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Yozgat

Aktaş steht auch für:
 Aktaş Gölü, einen See in der türkischen Provinz Ardahan